Елена Дружинина:
 Дружинина, Елена Иоасафовна (девичья фамилия Чистякова; 1916—2000) — советский и российский историк, специалист по истории дипломатии России XVIII века.
 Дружинина, Елена Михайловна (1944—2016) — советский и российский скульптор.